Жумыскер — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жумыскер — посёлок в Атырауской области в подчинении города Атырау, ликвидирован в 2018 г.
 Жумыскер — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2009 г.
 Жумыскер — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Жумыскер — село в Майском районе Павлодарской области.